Hånsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hånsjön, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (38,2 ha)
Hånsjön, Värmland, sjö i Sunne kommun,  (10,6 ha)

Se även
Hån

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn